Rafael Pascual puede referirse a:

 Rafael Pascual (político), político argentino, presidente de la Cámara de Diputados de su país entre 1999 y 2001, y varias veces diputado nacional;
 Rafael Pascual (voleibolista), voleibolista español.